Любо́вь Алекса́ндровна Шагу́рина (20 сентября 1910—2003) — советский архитектор, проектировщик наземных и подземных объектов Московского метрополитена.

Биография 
Родилась в 20 сентября 1910 года в селе Спас-Заулок (ныне Клинский район Московской области). Окончила Архитектурно-строительный институт (сейчас — МАрхИ) в 1931 году со званием инженера-архитектора.

В 1931 году поступила на работу в Горстройтрест. Вместе с Н. Н. Андриканисом, И. Г. Тарановым, Л. П. Шухаревой, С. С. Сенкевичем в 1933-м вошла в состав Архитектурного бюро при Управлении Метростроя, затем преобразованного в архитектурный отдел Метропроекта (впоследствии — Метрогипротранс). В качестве соавтора Б. С. Виленского, В. А. Ершова и Ю. А. Столярова разработала объёмно-пространственное решение «Красносельской» — одной из 13 станций первой очереди Московского метрополитена (1935). В 1937 — соавтор неосуществлённого из-за Великой Отечественной войны проекта первой наземной станции метро — «Первомайской» на Покровском радиусе. Принимала участие в проектировании станций «Электрозаводская», «Партизанская», «Кузьминки», «Коломенская». Выполнила проекты жилых домов и Дома пионеров на станции Лось Ярославской железной дороги.

С 1951 года — заместитель начальника отдела института «Метрогипротранс». Являлась экспертом проектов Кольцевой линии Московского метрополитена. В 1960-е годы — заместитель главного архитектора Метрогипротранса. Написала свыше 40 научных статей по архитектуре. В 1970 году вышла на пенсию.

Член Союза архитекторов СССР с 1939 года. Член КПСС с 1939 года. Делегат 2-го съезда Союза архитекторов СССР. Депутат Советского райисполкома города Москвы.

Проекты

Станции Московского метрополитена

Награды 
 Орден и медали
 Благодарность ЦИКа и Совета Министров СССР (1935)
 Благодарность Комитета Обороны (1944)

Цитаты 
Архитектура — это искусство, которое создаётся многими людьми и во многом зависит от рук строителей и отделочников.

Ссылки 
 Л. Шагурина. Тема ратного и трудового подвига в архитектуре метрополитена. Метрострой : журнал.1975. — № 3—4. С. 5.
 Л. Шагурина. В многоцветии интернационального искусства Метрострой : журнал.1982. — № 7. С. 9

Примечания 

Архитекторы Московского метрополитена
Архитекторы СССР
Архитекторы Москвы
Архитекторы Российской Федерации
Женщины-архитекторы